Сергей Исаакович Хмельницкий (1907, Одесса — 1952) — русский советский писатель, прозаик, автор произведений для детей, переводчик.

Биография 
Родился в Одессе. Сын правоведа и публициста Исаака Абрамовича Хмельницкого (1861—1941), автора трудов в области уголовного права и процесса, судопроизводства, истории адвокатуры и общих вопросов права, профессора Одесского института народного хозяйства. Брат — Александр Исаакович Хмельницкий (1889—1919), нарком юстиции, член Временного рабоче-крестьянского правительства Украины (конец 1918 — начало 1919 гг.); сестра — Наталья Исааковна Изразцова (1888—1965), член партии эсеров. С семилетнего возраста был болен бронхиальной астмой, из-за которой не смог окончить школу. С конца 1925 года жил в Ленинграде. 11 месяцев работал на заводе «Красная заря», затем поступил на литературное отделение ГИИИ, которое окончил в 1930 году. С 1928 года работал по договорам с издательствами, писал историческую прозу. Член Союза писателей с 1934 года.

Пережил блокаду Ленинграда, выступал со стихами на радио осаждённого города. Служил в отделе печати политуправления Балтийского флота (1942—1943), демобилизован по болезни (март 1943), мобилизован в армию (июль 1943), находился на Ленинградском фронте. Затем учился на курсах военных переводчиков (декабрь 1943—февраль 1944), после чего направлен в резерв, но снова заболел и был освобождён от воинской обязанности. Вёл литературную студию в Ленинградском дворце пионеров (1945—1946). С 1951 года был тяжело болен и не мог писать.

Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Известен переводами З. Топелиуса и «Калевала».

Евгений Шварц вспоминал:
…он был литературоведом, но у него первая часть слова перевешивала. Писал он стихи. Написал роман. Небольшого роста, очень бледный, с глуховатым голосом человека, страдающего астмой, очень худенький. И какая-то внушающая уважение сила угадывалась в нем. И его жизненные правила, казалось, были отличны от тех, которыми руководствовались его товарищи. Были менее похожи на спортивные правила, правила игры, а более — на мировоззрение.

Семья 
Двоюродный брат Григория Александровича Гуковского и Матвея Александровича Гуковского.

Был женат на писательнице Екатерине Алексеевне Борониной.

Произведения 
 
 
 
Хмельницкий С.  Ярославич - Л., Советский писатель, 1941 - 52 с,  - 20 000 экз

Литература 
 Ленинградские писатели-фронтовики. 1941—1945: Автобиографии. Биографии. Книги./ Авт.-сост. В. С. Бахтин.-Л.: Советский писатель, 1985
 Писатели Ленинграда: биобиблиографический справочник. 1934—1981/ Авт.-сост. В. Бахтин, А. Лурье. — Л.: Лениздат, 1982
 Орлов В. Сергей Хмельницкий (1907—1952)/ В. Орлов// Хмельницкий С. И. Каменный щит/ С. И. Хмельницкий. — Л.: Советский писатель, 1960

Примечания

Ссылки 
 СЕРГЕЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ
 Хмельницкий Сергей Исаакович
 Память народа

Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Персоналии:Блокада Ленинграда
Переводчики по алфавиту
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики на русский язык
Персоналии:Санкт-Петербург
Переводчики с финского языка
Переводчики Калевалы
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Большеохтинском кладбище
Выпускники Государственного института истории искусств